Ультраизм (, исходное значение слова — «крайность во взглядах, мнениях, убеждениях»; от  — «находящийся по ту сторону») — литературное направление, имевшее распространение прежде всего в испаноязычной поэзии Испании и латиноамериканских стран.

Основным требованием ультраизма к поэтике была метафора как средство создания «концентрированного поэтического образа». Ультраисты считали метафору самодовлеющей художественной ценностью.

История направления 
Ультраизм возник после Первой мировой войны. В декабре 1918 года испанским критиком Рафаэлем Кансиносом-Ассенсом (1882—1964) был провозглашён девиз ультраизма — ultra (то есть «вне», «сверх», «за пределами»). Одним из вождей ультраизма на начальном этапе стал испанский поэт и критик  (1900—1971).

Ультраизм провозгласил необходимость создания такой поэзии, которая соответствует динамизму XX века. Формальными признаками ультраизма стали отказ от рифмы и классической метрики, а также образность, строящаяся в большей степени не на объективных, а на субъективных ассоциациях.

Из испанских поэтов к ультраизму примыкали Педро Салинас (1891—1951), Хорхе Гильен (1893—1984),  (1894—1972), Сезар Арконада (1898—1964). В Латинской Америке основным проводником идей ультраизма стал Хорхе Луис Борхес (1899—1986). Среди других латиноамериканских литераторов к ультраизму примыкали Рикардо Молинари (1898—1996), Рауль Гонсалес Туньон (1905—1974).

Примечания

См. также 
 Поколение 27 года

Литература

Ссылки 
 

Литературные направления
Появились в 1918 году
Появились в 1910-е годы в Испании